Lubonja ist der Familienname folgender Personen:

 Fatos Lubonja (* 1951), albanischer Schriftsteller und Dissident
 Todi Lubonja (1923–2005), albanischer kommunistischer Politiker